Il doppio del torneo di tennis President's Cup 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev che hanno battuto in finale George Bastl e Marco Chiudinelli 6-4, 68-7, [10-8].

Teste di serie 

 Jurij Ščukin /  Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (Campioni)

 Denis Istomin /  Aleksej Kedrjuk (quarti di finale)
 Ti Chen /  Danai Udomchoke (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

President's Cup 2008